Municipio de Caney puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Caney (condado de Little River, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Little River.
 Municipio de Caney (condado de Montgomery, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Caney (condado de Nevada, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Nevada.
 Municipio de Caney (condado de Woodruff, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.
 Municipio de Caney (condado de Montgomery, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.